Sophie Dorothea von Braunschweig-Lüneburg ist der Name folgender Personen:

 Sophie Dorothea von Braunschweig-Lüneburg (1666–1726), durch Heirat Kurprinzessin von Braunschweig-Lüneburg und ab 1714 de jure Königin von Großbritannien; Prinzessin von Ahlden 
 Sophie Dorothea von Braunschweig-Lüneburg (1687–1757), siehe Sophie Dorothea von Hannover

siehe auch:
 Dorothea Sophie von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg (1636–1689), durch Heirat Herzogin von Braunschweig-Lüneburg